Lee Joon-ho (이준호, ur. 1965) – południowokoreański łyżwiarz szybki specjalizujący się w short tracku
 Lee Jun-ho (이준호, ur. 1990) – południowokoreański piosenkarz